Аку́т (от  «острый, высокий»):

 Акут — диакритический знак.

Фонология 
 Акут — восходящая интонация долгих слогов в праславянском языке.
 Акут — острое ударение в древнегреческом языке.
 Акут — нисходящая интонация литовского языка.
 Акут — разновидность ударения шведского языка.